kroki (błąd kroków) – błąd w koszykówce
 Kroki (Krakės) – miasteczko na Litwie
 Kroki (Footfalls) – sztuka autorstwa Samuela Becketta
 Kroki (Steps) – powieść Jerzego Kosińskiego
 Kroki – polski zespół muzyczny
 Krakiai (Kroki) – wieś na Litwie